Winding Road é uma revista digital automobilística produzida pela NextScreen LLC, situada em Austin, Texas.

Ligações externas 
 Página oficial
 Jornal da Winding Road

Revistas de automobilismo
Revistas dos Estados Unidos